Медака (Oryzias) — рід риб родини Адріаніхтові (Adrianichthyidae).

Види 
Містить 30 видів:
 Oryzias bonneorum Parenti, 2008
 Oryzias carnaticus (Jerdon, 1849)
 Oryzias celebensis (M. C. W. Weber, 1894)
 Oryzias curvinotus (Nichols & C. H. Pope, 1927)
 Oryzias dancena (F. Hamilton, 1822)
 Oryzias eversi Herder, Hadiaty & Nolte, 2012
 Oryzias hadiatyae Herder & Chapuis, 2010
 Oryzias haugiangensis T. R. Roberts, 1998
 Oryzias hubbsi T. R. Roberts, 1998
 Oryzias javanicus (Bleeker, 1854)
 Oryzias latipes (Temminck & Schlegel, 1846) — медака японська
 Oryzias luzonensis (Herre & Ablan, 1934)
 Oryzias marmoratus (Aurich, 1935)
 Oryzias matanensis (Aurich, 1935)
 Oryzias mekongensis Uwa & Magtoon, 1986
 Oryzias melastigma (McClelland, 1839)
 Oryzias minutillus H. M. Smith, 1945
 Oryzias nebulosus Parenti & Soeroto, 2004
 Oryzias nigrimas Kottelat, 1990
 Oryzias orthognathus Kottelat, 1990
 Oryzias pectoralis T. R. Roberts, 1998
 Oryzias profundicola Kottelat, 1990
 Oryzias sakaizumii T. Asai, Senou & Hosoya, 2012
 Oryzias sarasinorum (Popta, 1905)
 Oryzias setnai (Kulkarni, 1940)
 Oryzias sinensis Y. R. Chen, Uwa & X. L. Chu, 1989 — медака китайська
 Oryzias songkhramensis Magtoon, 2010
 Oryzias timorensis (M. C. W. Weber & de Beaufort, 1922)
 Oryzias uwai T. R. Roberts, 1998
 Oryzias woworae Parenti & Hadiaty, 2010 — медака неонова

Джерела 

Адріаніхтові